La Serie B 1978-1979 è stata la 47ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B, disputata tra il 24 settembre 1978 e il 1º luglio 1979 e conclusa con la vittoria dell', al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Oscar Damiani () con 17 reti.

Stagione 

Il torneo, che da questa stagione dava accesso alla Coppa Mitropa, vide come protagonista la neopromossa , che vinse il campionato, concludendo con sei punti di vantaggio sulla seconda. Assieme ai friulani, al ritorno in Serie A dopo diciassette anni, furono promosse il  e il . Quest'ultima squadra riuscì alla penultima giornata ad agganciare il  (battuto da un  senza più pretese) raggiungendo così gli spareggi, che furono poi vinti per 2-0 a spese dei brianzoli.

Sul fondo, dove le retrocessioni erano salite a quattro per la riforma della terza divisione, finì in Serie C1 il , che solo l'anno prima militava in Serie A. Ad accompagnare i pugliesi furono la , alla sua seconda apparizione in seconda categoria, il  e il , squadre già retrocesse con qualche giornata di anticipo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1979-1980.
      Retrocessi in Serie C1 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Pescara promosso in Serie A vincendo lo spareggio promozione contro l'ex aequo Monza.
LUdinese designata per la Coppa Mitropa 1979-1980

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 
I calendari della Serie A e della Serie B vennero sorteggiati il 27 luglio 1978, presso il Centro Elettronico del Coni.

Spareggi

Spareggio promozione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Udinese (21)
 Minor numero di sconfitte: Udinese (4)
 Migliore attacco: Udinese (52 gol segnati)
 Miglior difesa: Monza (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Udinese (+30)
 Maggior numero di pareggi: Bari (23)
 Minor numero di pareggi: Varese (12)
 Maggior numero di sconfitte: Varese (20)
 Minor numero di vittorie: Rimini (3)
 Peggiore difesa: Varese (55 gol subiti)
 Peggior attacco: Rimini (17 gol segnati)
 Peggior differenza Reti: Varese (-26)

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978